Acapetahua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acapeteahua, ort, Chiapas, Acapetahua, 
 Acapetahua (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar